Ivora, voormalig plateelfabriek van de familie Van der Want
Ivorá, gemeente in Brazilië